Голдрайх ():

Фамилия 
 Голдрайх, Петер

Небесное тело 
 (3805) Голдрайх